Barrio Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Guadalupe, Veracruz, Cuichapa, 
 Barrio Guadalupe, Chiapas, Bella Vista, 
 Barrio Guadalupe, Puebla, San Sebastián Tlacotepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar